RBW steht für:

 Auflösebandbreite (engl. Resolution Band Width), ein Fachausdruck aus der Signalverarbeitung
Rainbowbridge World (Südkoreanisches K-Pop Label)
 Regionalfernsehen Bitterfeld-Wolfen, Regionalfernsehen für die Region Anhalt-Bitterfeld
 Relative biologische Wirksamkeit, ein Unterscheidungsfaktor für Strahlenarten hinsichtlich ihrer biologischen Effekte
 Restbuchwert in der Anlagenbuchhaltung
 Rugby-Verband Baden-Württemberg, Mitglied des Deutschen Rugby-Verbandes
 Lowcountry Regional Airport, in South Carolina, USA (IATA-Code)

Siehe auch:

RBW